Il doppio del Queen's Club Championships 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Anand Amritraj e Vijay Amritraj erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Bob Hewitt e Frew McMillan.

Hewitt e McMillan hanno battuto in finale 6–2, 7–5 Fred McNair e Raúl Ramírez.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (semifinali)
 John Alexander /  Phil Dent (secondo turno)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (finale)

 Ray Ruffels /  Allan Stone (secondo turno) 
 Sandy Mayer /  Sherwood Stewart (secondo turno) 
 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno) 
 Colin Dibley /  Marty Riessen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1978